Mina (unitat)
 Manu o Kasr Manu o Tin Manu, antiga població a la moderna Líbia, escenari d'una batalla el 896/897.
 Manu (hinduisme): El primer home de la humanitat en tradicions hindús.